Ptygura är ett släkte av hjuldjur som beskrevs av Ehrenberg 1832. Ptygura ingår i familjen Flosculariidae. 

Kladogram enligt Catalogue of Life och Dyntaxa:

Källor

Externa länkar 

Hjuldjur
Ptygura